Sirius B — двенадцатый альбом шведской симфоник-метал-группы Therion, выпущен одновременно с альбомом Lemuria в 2004 году.

Музыка на альбоме отличается большей скоростью и ритмичностью, чем предыдущие работы группы, демонстрируя тенденцию группы к пауэр-металу.

Список композиций

Участники записи 
Therion
 Кристофер Йонссон — гитара, бэк-вокал, мандолина («The Wondrous World of Punt»)
 Кристиан Ниеманн — гитара
 Йохан Ниеманн — бас-гитара

Приглашённые музыканты
 Пётр Вавженюк — вокал («Dark Venus Persephone», «Kali Yuga part 1», «Melek Taus»)
 Матс Левен — вокал («Blood of Kingu» «Khlysti Evangelist» «Kali Yuga part 2»)
 Рихард Эвенсанд — ударные
 Стен Расмуссен — орган Хаммонда
 Ларс Сомод Йенсен — орган
 Пражский симфонический оркестр

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен на Darklyrics 
 
 
 

Альбомы Therion
Альбомы Nuclear Blast Records